Pai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Mae Hong Son, Thailanda, cu o populație de 29.526 de locuitori și o suprafață de 2.244,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 66 de sate (muban).

Amphoe în provincia Mae Hong Son